

Brasil 
 Batalhão de Operações Especiais (PMPR) — da Polícia Militar do Estado do Paraná, sucessor do Corpo de Operações Especiais
 Comando de Operações Especiais — tropa especial da Comando Militar do Planalto
 Centro de Operações Especiais — unidade especial da Polícia Civil do Estado da Bahia
 Comando de Órgãos Especiais da Brigada Militar - comando especial da Brigada Militar do estado do Rio Grande do Sul

Desambiguações de siglas